Svemirski teleskop Hubble (engl. Hubble Space Telescope ili HST)
 InterCity 125 (često nazivan High Speed Train ili HST), vlak velikih brzina koji povezuje velike gradove u Velikoj Britaniji.